Vénda, divisió territorial de les Pitiüses.
 Venda (economia), l'acció de vendre.
 El poble venda, a Sud-àfrica, que parlen la llengua venda o tshivenḓa i els fou assignat el bantustan de Venda.